Klasa okręgowa (grupa łódzka) – jedna z czterech na terenie województwa łódzkiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Stanowi tzw. VI ligę w rozgrywkach krajowych.

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy łódzka, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Piłki Nożnej .

Zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodni, pabianickiego, poddębickiego, zgierskiego oraz  miasta Łódź.

Ostatni zwycięzcy 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich latach (awans do IV ligi):
 2022 - AKS SMS Łódź 
 2021 - Widzew II Łódź
 2020 - Stal Głowno
 2019 - ŁKS II Łódź
 2018 - Andrespolia Wiśniowa Góra
 2017 - Boruta Zgierz
 2016 - KS Kutno
 2015 - Andrespolia Wiśniowa Góra (awans po barażach uzupełniających do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Stal Głowno)
 2014 - LKS Rosanów
 2013 - Ner Poddębice (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Start Brzeziny)
 2012 - Górnik Łęczyca
 2011 - Włókniarz Pabianice
 2010 - Włókniarz Zgierz 
 2009 - Widzew II Łódź
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.
 2008 - Zawisza Rzgów (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Kolejarz Łódź)
 2007 - MKS Kutno
 2006 - Zjednoczeni Stryków
 2005 - KKS Koluszki
 2004 - Włókniarz Pabianice (awans po barażach z mistrzem drugiej grupy ligi okręgowej Zjednoczonymi Stryków)
 2003 - MKP Zgierz (awans po barażach z mistrzem pierwszej grupy ligi okręgowej Włókniarzem Pabianice)
 2002 - ŁKS II Łódź (awans po barażach z mistrzem pierwszej grupy ligi okręgowej KKS Koluszki)
 2001 - Sokół Aleksandrów Łódzki (awans po barażach z mistrzem pierwszej grupy ligi okręgowej KKS Koluszki)
 2000 - Stal Głowno
 1999 - Widzew II Łódź

Sezon 2022/2023 

 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2021/2022 

 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2020/2021 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2019/2020 

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

  

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

Sezon 2018/2019 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2017/2018 

|rowspan=3 style="background-color:white;"|

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Sezon 2016/2017 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2015/2016 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

|rowspan=6 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Sezon 2010/2011 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2009/2010 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

Sezon 2008/2009 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

Sezon 2007/2008 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2006/2007 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2005/2006 

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

Sezon 2004/2005 

|rowspan=16 style="background-color:white;"|

Sezon 2003/2004 
Grupa I

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

Grupa II

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

Sezon 2002/2003 
Grupa I

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Grupa II

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Przypisy 

Sport w województwie łódzkim
Łódź